Српска листа (Република Косово), српска политичка странка на Косова и Метохији
 Српска листа за Косово и Метохију, бивша српска политичка коалиција на Косову и Метохији (2004)
 Српска листа (Црна Гора, 2006), бивша политичка коалиција у Црној Гори
 Српска листа (Црна Гора, 2011), ванпарламентарна политичка странка у Црној Гори
 Српска национална листа, бивша политичка коалиција у Црној Гори (2009)

Види још
 Српска странка (вишезначна одредница)
 Српска слога (вишезначна одредница)
 Српски савез (вишезначна одредница)